Diese Liste nennt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft während der 9. Wahlperiode (1978 bis 1982).

Präsidium der Bürgerschaft

Präsident und Vizepräsidenten 
 Präsident: Peter Schulz (SPD)
 Vizepräsident: Alfred de Chapeaurouge (CDU)

Fraktionsvorsitzende 
SPD-Fraktion: Ulrich Hartmann
CDU-Fraktion: Hartmut Perschau

Abgeordnete

Literatur 
 Parlamentsdokumentation: Übersicht der Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft seit 1946.

 10